Le tournoi de tennis de Porto Rico est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute à San Juan du  au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karen Krantzcke et Kerry Melville.

Résultats en simple

Parcours 
Six joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Porto Rico

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Porto Rico
Tennis aux États-Unis en 1969
Tennis en mars 1969
Sport en avril 1969